Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Edgar.
 Le premier  est un vaisseau de  rang portant 70 canons lancé en 1668, reconstruit en 1700 et détruit dans un incendie en 1711.
 Le deuxième  est un vaisseau de  rang portant 60 canons lancé en 1758 et coulé pour servir de brise-lames en 1774.
 Le troisième  est un vaisseau de 74 canons lancé en 1779, converti en ponton en 1813, rebaptisé Retribution l'année suivante et démoli en 1835.
 Le quatrième  est un vaisseau à vapeur de  rang, portant 91 canons, lancé en 1858, transféré aux douanes et vendu en 1904.
 Le cinquième HMS Edgar est renommé  en 1859, avant sa mise en service.
 Le sixième  est un croiseur de classe Edgar lancé en 1890 et vendu en 1921.
 Le septième  est un porte-avions lancé en , renommé Perseus dès le mois de juin et démoli en 1958.
 Le huitième HMS Edgar aurait dû être un croiseur de  ; commandé en 1945, sa construction est annulée en .

Références 

Edgar